Petaurinae – monotypowa podrodzina ssaków z rodziny lotopałankowatych (Petauridae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące na Nowej Gwinei i w Australii.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 14–31 cm, długość ogona 14–47 cm; masa ciała 60–725 g.

Systematyka

Etymologia  
 Petaurus:  petauron „trampolina, skakać”, od πεταυριστης petauristēs „akrobata, balansista”.
 Ptilotus: gr. πτιλωτος ptilōtos „skrzydlaty”. Gatunek typowy: Petaurus australis .
 Belideus: gr. βελος belos, βελεος beleos „strzała, oszczep”. Gatunek typowy: Didelphys sciurea  (= Sciurus (Petaurus) norfolcensis ).
 Xenochirus: gr. ξενος xenos „dziwny, niezwykły”; χειρ kheir, χειρος kheiros „dłoń”. Gatunek typowy: Didelphys sciurea  (= Sciurus (Petaurus) norfolcensis ).
 Petaurella: rodzaj Petaurus ; łac. przyrostek zdrabniający -ella. Gatunek typowy: Petaurus (Belideus) breviceps .
 Petaurula: rodzaj Petaurus ; łac. przyrostek zdrabniający -ula. Gatunek typowy: Petaurus breviceps papuanus .

Podział systematyczny 
Do podrodziny należy jeden rodzaj lotopałanka (Petaurus) z następującymi gatunkami:
 Petaurus australis  – lotopałanka żółtobrzucha 
 Petaurus abidi  – lotopałanka północna
 Petaurus biacensis  – lotopałanka wyspowa 
 Petaurus breviceps  – lotopałanka karłowata
 Petaurus ariel 
 Petaurus notatus  
 Petaurus norfolcensis  – lotopałanka pośrednia
 Petaurus gracilis  – lotopałanka hebanowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Lotopałankowate